Danwon-gu es un barrio de la ciudad de Ansan en Gyeonggi, Corea del Sur.

Administrative divisions

Referencias

Véase también 
 Geografía de Corea del Sur
 Organización territorial de Corea del Sur

Ansan